Никита́ев — русская фамилия. Известные носители:

 Никитаев, Александр Тихонович — советский и российский литературовед.
 Никитаев, Георгий Иванович — заместитель министра внутренних дел РСФСР, комиссар милиции 2-го ранга (1959).
 Никитаева, Елена Викторовна (род. 1976) — российская певица, автор песен, поэт.